Теллу́рит

 Теллурит — соль теллуровой кислоты.
 Теллурит, теллуровая охра — минерал.